Защи́тники:

Кино и телевидение 
 «Защитники» — российский мультсериал, выходивший на канале «Карусель» в 2015—2016 годах.
 «Защитники» () — американский телесериал, выходивший на канале CBS с 1961 по 1965 год.
 «Защитники» () — американский мини-сериал, вышедший на Netflix в 2017 году.
 «Защитники» — российский фильм режиссёра Сарика Андреасяна, вышедший в 2017 году.
 «Фишки. Деньги. Адвокаты», или «Защитники», () — американский сериал, выходивший на канале CBS в 2010—2011 годах.

Комиксы 
 «Защитники» () — название нескольких команд супергероев в комиксах Marvel.
 «Защитники. Книга 1» — первая серия комиксов, приквел одноимённого российского фильма.

См. также 
 Защитник
 Защитница
 Defender